Scania (Skåne) – una delle province storiche della Svezia
Scania (Skåne län) – una delle odierne contee della Svezia (dal 1998)
Skåneland – storicamente la parte orientale del regno di Danimarca, ceduta alla Svezia nel 1658
Scania – fabbrica svedese costruttrice di camion
Scania – asteroide